

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Moorefield – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Moorefield – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Frontier
 Moorefield – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Hardy

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Moorefield (ang. Moorefield Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Moorefield (ang. Moorefield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Moorefield (ang. Moorefield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison

Zobacz też 
 Bitwa pod Moorefield – bitwa podczas wojny secesyjnej (7 sierpnia 1864) na terenie hrabstwa Hardy w stanie Wirginia Zachodnia